autostrada D8 (Czechy)
 droga krajowa D8 (Chorwacja)